Xi'an (西安) est la capitale de la province du Shaanxi en Chine ;
 Le district de Xi'an (西安) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le district de Xi'an (西安) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine.
 L' Accord de Xi'an (西安事变) de décembre 1936.
 Le Xi'an (153) est un destroyer de type 052C de la Marine de l'Armée populaire de libération.

Homonymie de toponyme